A 2006-os UEFA-bajnokok ligája-döntő az európai labdarúgó-klubcsapatok legrangosabb tornájának 14., jogelődjeivel együttvéve az 51. döntője volt, melyet 2006. május 17-én rendezték meg a párizsi Stade de France stadionban, másodszorra 2002 után. A döntőben a spanyol Barcelona és az angol Arsenal találkozott. A mérkőzést végül a spanyolok nyerték, Belletti találatával, amely 2-1-re módosította az eredményt. Mivel az angolok már nem tudtak egyenlíteni, így a Barca története második BL címének örülhetett.

A mérkőzés összefoglalása

A döntő részletei 

2005–2006-os UEFA-bajnokok ligája
Az FC Barcelona mérkőzései